Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XIX. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XIX. Legislaturperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode reichte vom 17. November 1961 bis zum 16. November 1967, die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 17. November 1961. Bei der Landtagswahl 1961 war es zu keinen Änderungen in der Mandatsverteilung gekommen, die ÖVP hatte erneut die absolute Mandatsmehrheit erzielt. Von den 48 Mandaten entfielen 25 auf die ÖVP, 19 auf die SPÖ und 4 auf die FPÖ. Während der Gesetzgebungsperiode amtierte die Landesregierung Gleißner VII.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Durch ihre absolute Mandatsmehrheit erhielt die ÖVP erneut den Anspruch auf den Ersten Landtagspräsidenten, wobei die Funktion Matthias Hödlmoser ausfüllte. Zweiter Landtagspräsident war der SPÖ-Abgeordnete Ladislaus Hartl, Dritter Landtagspräsident der ÖVP-Politiker Eduard Rauch.

Klubobleute 
Klubobmann der ÖVP war Johann Diwold, bei der SPÖ übernahm Ludwig Bernaschek das Amt des Klubobmanns. Bei der FPÖ war Alois Bachinger zum Klubobmann gewählt worden.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht ab 1945 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 12). Oöla, Linz 1989, .

Liste 19